Камбронн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камбронн, Люкнер (1929—2006) — гаитянский политик, командир тонтон-макутов, министр и ближайший сподвижник Франсуа Дювалье.
 Камбронн, Пьер Жак Этьен (1770—1842) — французский генерал.